Enrique Federico del Palatinado (1 de enero de 1614 - Países Bajos, 7 de enero de 1629) fue conde palatino heredero del Rin, hijo mayor y heredero del elector Federico V del Palatinado y de la princesa Isabel de Inglaterra.

Primeros años 
Enrique nació el 1 de enero de 1614, primogénito del elector palatino Federico V del Palatinado y de su esposa Isabel de Inglaterra. Fue nombrado Príncipe Heredero del Palatinado desde su nacimiento hasta su muerte.

Muerte 
Enrique murió cuando iba camino a Ámsterdam, para ver una Flota de Indias española capturada y se ahogó cruzando el Haarlemmermeer con solo 15 años de edad. Fue enterrado en el Monasterio de San Vicente, en los Países Bajos. Después de su muerte, su hermano menor Carlos fue nombrado príncipe heredero.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Alemania del siglo XVII
Casa del Palatinado-Simmern
Nacidos en Heidelberg